Hrestivka (), que entre 1956 y 2016 se denominó Kírovske o Kírovskoye (, ), es una ciudad minera del óblast de Donetsk, Ucrania. Se encuentra a unos 75 kilómetros al noreste de Donetsk.

Historia 
Fue fundada con el nombre de Nueva Krestovka , en 1954, cerca de los yacimientos de carbón cerca, de la granja Krestovka. En 1956 recibió el nombre Kírovske, en honor de Serguéi Kírov. Tiene la categoría de ciudad desde 1987.

Demografía 
La evolución de la población entre 1959 y 2014 fue la siguiente:

Según el censo de 2001, la lengua materna de la población es el ruso para el 82.39% de la población y el ucraniano para el 16,9%.

Referencias 

Localidades del óblast de Donetsk